Движение Сопротивления, или Сопротивление (), — организованное национально-освободительное, антифашистское движение народного противодействия (имело несколько организационных центров) оккупации территории Франции войсками нацистской Германии в 1940—1944 годы, во время Второй мировой войны (1939—1945).

Включало в себя:
 антинемецкую боевую деятельность партизан (маки́, ) на территории Франции, диверсии против немецких военных, саботаж;
 распространение антинемецкой информации и пропаганды;
 укрывательство преследуемых евреев, цыган и коммунистов;
 деятельность вне Франции по укреплению союза с антигитлеровской коалицией и национальной власти в колониях (Сражающаяся Франция генерала де Голля; в значительной мере координировала и подпольную деятельность внутри страны).

Политически движение Сопротивления было неоднородным и включало в себя людей самых разных взглядов, кому была дорога независимая Франция — от правых католиков до коммунистов и анархистов.

«Вишисто-Сопротивление» 

Термин «Вишисто-Сопротивление» () родился во французской прессе для обозначения ряда видных политиков режима Виши, сочувствовавших Сопротивлению и тайно участвовавших в его деятельности. К ним относились будущий президент Франции Франсуа Миттеран, теолог-протестант Марк Бенье и ряд других.

Поддержка спецслужб Союзников 
Деятельность Сопротивления поддерживали спецслужбы США и Великобритании: первый агент был подготовлен де Голлем и доставлен во Францию 1 января 1941 года, всего на территорию Франции были доставлены 375 агентов спецслужб США, 393 агента спецслужб Великобритании  де Голля. Когда к концу 1943 года резервы говоривших по-французски агентов оказались исчерпаны, союзники начали формировать группы из трёх человек (состоявшие из одного англичанина, одного американца и одного француза), которые были одеты в военную форму и (в отличие от агентов) открыто действовали совместно с партизанами.

В качестве примера можно привести Жаклин Неарн, которая после оккупации северной Франции выехала в Англию, в конце 1941 года стала агентом английских спецслужб и после спецподготовки в январе 1943 года была заброшена во Францию. По результатам деятельности она была награждена орденом Британской империи.

Британское Управление специальных операций (SOE) поставляло сопротивлению оружие, взрывчатку, фальшивые документы, деньги и радиопередатчики. В Англии проходили подготовку агенты, для последующей работы во Франции. Одна из таких агентов, Вирджиния Холл, заброшенная во Францию в августе 1941 года, создала в Лионе агентурную сеть Heckler.

Роль женщин 

Женщины во французском движении Сопротивления составляли от 15 до 20 % бойцов, играя важную роль в партизанской войне во Франции.

Деятельность женщин в Движении Сопротивления высоко оценил Шарль де Голль: хотя в марте 1944 года Национальный совет сопротивления заявил, что после войны в выборах не будут участвовать женщины, 2 апреля 1944 в Алжире де Голль подписал указ о предоставлении избирательных прав женщинам, тем самым по достоинству оценив их помощь в войне и уравняв их в правах с мужчинами.

Участие иностранных граждан во французском движении Сопротивления

Немецкие антифашисты и антинацисты 
Активное участие в вооруженном сопротивлении оккупантам принимали около трех тысяч немецких антинацистов и антифашистов.

Испанские антинацисты и антифашисты 
Также значительную роль в движении сыграли испанские антифашисты и антинацисты (анархисты, коммунисты, левые республиканцы, баскские националисты), эвакуировавшиеся из побеждённой Испанской Республики и имеющие военный опыт.

Белые эмигранты и граждане СССР 

В движении Сопротивления принимали участие три тысячи оказавшихся во Франции советских граждан, а также проживавшие во Франции белые эмигранты (А. А. Скрябина, З. А. Шаховская, И. И. Троян, Борис Вильде, В. А. Оболенская, И. А. Кривошеин, А. Н. Левицкий, Г. Газданов, Д. Г. Амилахвари, А. Б. Катлама, К. Л. Фельдзер, Б. Р. Хрещатицкий, А. А. Беннигсен, Г. Л. Рошко, Ф. И. Елисеев, Н. Н. Роллер и другие).

Научные сотрудники Музея человека в Париже Борис Вильде и Анатолий Левицкий организовали в подвале музея типографию, которая в конце 1940 года выпустила первый номер листовки, озаглавленной словом «Сопротивляться!», давшей название всему патриотическому движению во Франции. В конце 1941 года они были арестованы, и в феврале 1942 года Вильде, Левицкий и ещё пять человек этой подпольной группы были расстреляны у стены форта Мон-Валерьен.

Также из семьи эмигрантов бывшая подданная Российской империи Анна Марли (урождённая Анна Юрьевна Бетулинская), автор «Песни партизан», ставшей неофициальным гимном Французского Сопротивления во время Второй мировой войны. «Песня партизан» достигла такой популярности, что по окончании войны её предлагали сделать национальным гимном Франции.

3 октября 1943 года начал деятельность «Союз русских патриотов». Один из его лидеров, Александр Угримов, руководил Дурданской группой Сопротивления, которая действовала на протяжении 1941—1944 годов и приняла вооружённое участие в освобождении родного города.

15 октября 1943 года начал деятельность Центральный комитет советских военнопленных во Франции, объединявший деятельность партизанских и подпольных групп советских граждан, с 7 ноября 1943 года комитет начал выпуск газеты «Советский патриот» (на русском языке). К весне 1944 года на оккупированной территории Франции действовало 35 советских партизанских отрядов («Деде», «Донбасс», «Железняк», «За свободу», «Катрин», «Ковпак», «Котовский», «Парижская коммуна», «Родина», «Севастополь», «Свобода», «Чапаев» и др.), причём отряд «Родина» под командованием Н. Лисовец состоял из женщин.

1-й советский партизанский полк во Франции был создан приказом Верховного Главнокомандующего ВС СССР от 22 августа 1944 года на базе армянских партизанских отрядов в городе Ниме и в значительной степени из бывших легионеров Армянского легиона вермахта. Командиром полка был назначен майор А. Казарян, комиссаром полка — Л. Титанян, начальником штаба — Д. Минасян и зам. командира по строевой части — Б. Петросян. 1 мая 1945 года правительство Франции наградило 1-й Советский партизанский полк боевым знаменем и орденом Военного Креста с серебряной звездой. Кроме того, батальонам партизанского полка были вручены три красных знамени (от городских партийных организаций коммунистов городов Леон, Марсель и Ним),  полка были награждены французскими орденами и медалями.

По неполным данным, только в период с начала февраля до конца августа 1944 года советские партизанские отряды на территории Франции участвовали в боях за освобождение Парижа, городов Тулуза, Лимож, Клермон-Ферран, Ним и ряда департаментов, уничтожили 3500 и взяли в плен 650 гитлеровцев и немецких пособников, повредили 9 линий электропередач высокого напряжения, подорвали три железнодорожных моста, пустили под откос 65 воинских эшелонов, уничтожили 76 паровозов и свыше 1000 железнодорожных вагонов, платформ и цистерн, захватили 90 автомашин, три тяжёлых орудия, 15 миномётов, 50 пулемётов, а также стрелковое оружие и иные трофеи.

В 1960 году за мужество в боях за свободу французского народа орденами и медалями Франции была награждена группа советских граждан — участников Движения Сопротивления на территории Франции.

Еврейская боевая организация 

В рядах Сопротивления сражались также французские евреи, создавшие организацию . Среди них было немало эмигрантов из России. В партизанской южной зоне под именем «Режин» воевала и погибла в 1944 году Сарра Кнут (урождённая Ариадна Скрябина), жена еврейского поэта и участника Сопротивления, Довида Кнута. Посмертно она награждена военным крестом и медалью Сопротивления, памятник Сарре Кнут установлен в Тулузе.

Участие армянской общины 
Армянская община Франции сыграла активную роль в Сопротивлени. Армянский поэт и коммунист Мисак Манушян стал одним из лидеров Сопротивления и командиром группы Манушяна (семья шансонье Шарля Азнавура поддерживала Мисака и его жену Мелинэ, когда те находились в подполье). Группа под командованием Манушяна совершила покушение на коменданта Парижа генерала , «отличившегося» массовыми расстрелами, ликвидировала штандартенфюрера СС , ответственного за отправку 600 000 гражданских лиц на принудительные работу в Германию. Нацистский «Красный плакат», изданный тиражом в 15 000 экземпляров, изображал Манушяна: «Манушян, армянин, лидер банды, 56 нападений, 150 погибших, 600 раненых». 16 ноября 1943 года Манушян был арестован немецким командованием на подпольной штаб-квартире, подвергался пыткам и спустя 3 месяца был казнён вместе с 21 членом своей группы. Арпен Давитян, другой казнённый участник группы Манушяна, промышленник Наполеон Буллукян (1905—1984), поэты Гегам Атмаджян (1910—1940) и Рубен Мелик были среди наиболее известных участников французского Сопротивления. Армяно-французский писатель Луиза Асланян (1906—1945) — активист Сопротивления, была арестована вместе с мужем в 1944 году, отправлена в концлагерь и убита. Многие её рукописи и дневники были конфискованы нацистами. Александр Казарян и Бардух Петросян были награждены высшими военными орденами Франции генералом Шарлем де Голлем. Анри Караян (1921—2011), член Группы Манушяна, участвовал в подпольном распространении L’Humanité в Париже и занимался вооружённой борьбой до Освобождения. В 2012 году, 95-летний Арсен Шакарян, последний оставшийся в живых из Группы Манушяна, был возведён в офицеры Почётного легиона президентом Франции.

«Антифашистская подпольная патриотическая организация», действующая на территориях СССР, Польши и Франции руководилась группой офицеров-армян во главе с майором С. А. Ягджяном.

Участие граждан Франции в антифашистском сопротивлении стран Европы 
Граждане Франции принимали участие в антифашистском сопротивлении на территории других стран Европы, в том числе — в советском партизанском движении на оккупированной территории СССР:
 18 французов участвовали в партизанском движении на территории УССР.
 за участие в антифашистской борьбе в подполье и партизанских отрядах на территории БССР советскими правительственными наградами были награждены 14 французов.
 около 400 французов (в основном, бывшие французские военнопленные) участвовали в Словацком национальном восстании 1944 года, 107 из них погибли.

Память 

 На кладбище в коммуне Валлеруа похоронены 54 советских граждан — участников Движения Сопротивления. После окончания войны на этом кладбище был установлен мемориал «Чаша памяти» на кладбище Валлеруа похоронено 55 советских военнопленных, погибших в плену, из них 15 бывшие "власовцы". 
 На кладбище Пер-Лашез установлен памятник советским участникам движения Сопротивления во Франции (скульптор Владимир Суровцев, архитектор Виктор Пасенко)
 Документальный фильм «Ради горсточки земли» (Франция, режиссёр Дунью Жан Шаля)
 Художественный фильм «Убийство на улице Данте» (1956)
 Художественный фильм «Пересечение Рейна» (1960)
 Художественный фильм «Париж горит?» (1966)
 Художественный фильм «Большая Прогулка» (1966)
 Документальный фильм «Горе и жалость» (1969)
 Художественный фильм «Армия теней» (1969)
 Художественный фильм «Последнее метро» (1980)
 Художественный фильм «Бланш и Мари» (1985)
 Художественный фильм «До свидания, дети» (1987)
 Художественный фильм «Люси Обрэк» (1997)
 В 2009 году режиссёром Робертом Гедигяном (Robert Guediguian) снят фильм «L’Armee du crime» («Армия преступников», в роли Мисака Манушяна — Симон Абгарян)
 Мультсериал «Долгие, долгие каникулы» (2015)
 Художественный фильм «Сопротивление» (2020)
 О борьбе французского движения Сопротивления повествует компьютерная игра The Saboteur
 Стихотворение «Строфы для воспоминания» Луи Арагона посвящено иностранцам, боровшимся в годы войны за свободу Франции

Некоторые патриотические организации сопротивления 
 Объединённое Движение Сопротивления
 Либерасьон-Сюд
 Комба
 Фран-тирёр

Известные деятели 
 Манушян, Мисак
 Марсо, Марсель
 Маркс, Шарль
 Марли, Анна
 Мулен, Жан
 Кривошеин, Игорь Александрович
 Вера Оболенская
 матушка Мария
 Аббат Пьер
 Блок, Марк
 Сент-Экзюпери, Антуан де
 Стричек, Алексей
 Андрей Борисович Блум
 Оболенский, Сергей Сергеевич

Примечания

Литература 
 Кокорин М. А., Стручков А. А. О боевой деятельности советских патриотов на территории Франции в 1943—1944 годах // журнал «Вопросы истории», № 3, 1960.
 Видясова Л. М. Движение Сопротивления и проблема послевоенного устройства Франции // журнал «Новая и новейшая история», № 1, 1962. — С. 99-111.
 Об участии советских людей в движении Сопротивления на севере и востоке Франции в годы второй мировой войны // журнал «Новая и новейшая история», № 4, 1964. — С. 118—129.
 Тихонова З. Н. Иван Троян — герой французского Сопротивления // журнал «Вопросы истории», № 11, 1966. — С. 151—155
 Александр Светов. Роже Дэкс — белорусский партизан // «Красная звезда», № 179 (13314), 2 августа 1967.
 Смирнов В. П. Движение Сопротивления во Франции в годы второй мировой войны. — М.: Мысль, 1974.
 Игнатов А. Франтиреры белорусского леса // Мы будем бороться вместе: очерки о бойцах-интернационалистах / Сост. В. Р. Томин. — М.: Политиздат, 1985. — С. 303—312.
 Савина И. С. Французская историография движения Сопротивления во Франции // Зарубежная историография антифашистского движения Сопротивления в странах западной Европы / Редкол.: Н. П. Комолова и др. — М.: Институт всеобщей истории АН СССР, 1988. — С. 13-65.
 Robert Gildea. Fighters in the Shadows: A New History of the French Resistance. 2015.

Ссылки 

 «Песнь партизан» — песня французских партизан, сражавшихся в Сопротивлении 
 Анна Марли — Русская муза Французского Сопротивления 
 

 *
Управление специальных операций